Supersaurus (= "superøgle") er en slægt af dinosaurer i familien Diplodocidae blandt sauropoderne. Forsteninger efter denne slægt med en alder af 153 millioner år blev første gang fundet i klipper fra juratiden i midten af Morrisonformationen i Colorado i 1972, og senere i Portugal.

Beskrivelse 

Supersaurus er blandt de største dinosaurer der kendes til, baseret på fossiler, og den nåede muligvis helt op på 33-34 m i længden og har vejet 32-36 tons.

Det første beskrevne eksemplar af Supersaurus var individuelle knogler, der indikerede en stor art i familien Diplodocidae. En stor nakkehvrivel fra samme sted blev senere tilskrevet Supersaurus, hvilket indikerer en meget langtstrakt hals. Nakkehvirvlen måler 1380 mm, og er den største kendte nakkehvirvel.

Det mere komplette eksemplar, WDC DMJ-021, indikerer at Supersaurus havde en anatomi, der meget mindede om Apatosaurus, men mindre robust bygget, særligt de aflange nakkehvirvler, hvilket har resulteret i en af de længste kendte halse på en sauropod.

Klassificering 
I 2015 fandt et studie af familien medlemmer, at Dinheirosaurus lourinhanensis var i samme gruppe som Supersaurus. Studiet mente, at den skulle betragtes som tilhørende slægten Supersaurus, nu med navnet Supersaurus lourinhanensis.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Dinosaurer